Кьярелли, () — фамилия итальянского происхождения:
 Боб Кьярелли (род. 1941) — мэр г. Оттава в 2001—2006 гг.
 Луиджи Кьярелли (1880—1947) — итальянский драматург.
 Питер Кьярелли — генерал США